Sambucetesi – abitanti di Sambuceto (Bomba)
Sambucetesi – abitanti di Sambuceto (San Giovanni Teatino)